Ja'akov () je hebrejský tvar jména praotce izraelského národa Jákoba. Dalšími významy jsou:

Osoby

Jména 
 Ja'akov ben Ašer – rabín a posek z období rišonim, „Ba'al ha-Turim“
 Ja'akov ben Jakar – mohučský rabín z období rišonim
 Ja'akov z Orléans – francouzský rabín z období rišonim
 Ja'akov Ari'el – vrchní rabín města Ramat Gan
 Ja'akov ben Jicchak Aškenazi – polský rabín
 Ja'akov Ben-Dov – izraelský fotograf a filmař
 Ja'akov Berab – safedský rabín ze XVI. stol.
 Ja'akov Cur – bývalý izraelský politik a ministr
 Ja'akov Dori – bývalý náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil
 Ja'akov Edri – izraelský politik a ministr
 Jakob Freimann – polský rabín
 Ja'akov Gil – více osob
 Jaakov Jicchak Horowitz z Lublinu – polský chasidský rabín, „Choze mi-Lublin“
 Ja'akov ben Jehuda Chazan – anglický rabín z období rišonim
 Ja'akov Kac – izraelský politik
 Ja'akov Kac (1906) – izraelský politik
 Ja'akov Kohen – izraelský herec
 Ja'akov Koppel – chasidský rabín
 Ja'akov Litzman – izraelský politik
 Ja'akov Margi – izraelský politik a ministr
 Ja'akov Meridor – bývalý izraelský politik a vůdce Irgunu
 Ja'akov Ne'eman – izraelský politik a ministr
 Ja'akov Nechoštan – izraelský politik a diplomat
 Yacov Newman – jihoafrický rabín
 Ja'akov Rozner – izraelský fotograf
 Yaacov Shwekey – americký zpěvák
 Ja'akov Šimšon Šapira – bývalý izraelský politik a právník
 Ja'akov Zerubavel – bývalý izraelský politik, sionistický aktivista a novinář

Příjmení 
 Anabela Ja'akov – izraelská herečka
 Asaf Ja'akov – izraelský právník
 Tadese Ja'akob – etiopský politik

Jiné varianty jména 
 Jechi'el Ja'akov Weinberg – evropský rabín
 Šmu'el Ja'akov Weinberg – americký rabín
 Cvi Ben Ja'akov – člen výsadkové skupiny Amsterdam
 Zara Ja'akob – více osob

Místa 
 Ašdot Ja'akov – zaniklý kibuc v severním Izraeli, rozdělil se na 2 následující:
 Ašdot Ja'akov Ichud – kibuc v severním Izraeli
 Ašdot Ja'akov Me'uchad – kibuc v severním Izraeli
 Beer Ja'akov – místní rada v centrálním Izraeli
 Ejn Ja'akov – mošav v severním Izraeli
 Gan Ja'akov – park v Tel Avivu
 Kochav Ja'akov – izraelská osada na Západním břehu Jordánu
 Neve Ja'akov – čtvrť Jeruzaléma
 Sde Ja'akov – mošav v severním Izraeli
 Zichron Ja'akov – město v Haifském distriktu

Rozcestníky - místopisné jméno